Oldekop oder Oldecop ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Oldekop (1741–1806), kurhannoverscher Jurist und Bürgermeister von Lüneburg
 Gustav Adolph Oldekop (1755–1838), estnischer Literat
 Henning Oldekop (1846–1923), deutscher Gutsbesitzer und Topograph
 Karl Oldekop (Militär) (1776–1831), russischer General

 Justus Oldekop (1597–1667), Jurist und Diplomat und einer der wenigen aktiven Gegner der Hexenprozesse seiner Zeit
 Marie Oldekop (1883–1971), deutsche Malerin